Химичев — фамилия.

Известные носители 
 Химичев, Борис Петрович (1933—2014) — советский и российский актёр.
 Химичев, Михаил Валерьевич (род. 1979) — российский актёр.

 Химичева, Галина Петровна (род. 1946) — советский и российский юрист-криминолог.
 Химичева, Нина Ивановна (1928—2016) — советский и российский правовед, специалист по финансовому праву.

Топоним 
 Химичев — хутор, Прохоровский район, Белгородская область